Тлалмекате има више значења:

 Тлалмекате (Тлалтенанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлалмекате (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику